El término dolmen puede referirse a:

 un dolmen, un monumento megalítico;
 la editorial Ediciones Dolmen, afincada en Madrid;
 la editorial Dolmen Editorial, afincada en Palma de Mallorca;
 la revista Dolmen, que originó y dio nombre a la editorial anteriormente citada;
 Dolmen, una miniserie francesa de 2005: